Алекса́ндра Влади́мировна Реве́нко (род. 6 сентября 1991, Москва) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в 1991 году в Москве. Отец — Владимир Ревенко, психиатр, заслуженный врач Российской Федерации.

С 15 лет непродолжительное время работала моделью. В 2008 году окончила московскую среднюю школу № 123.

В 2012 году окончила Школу-студию МХАТ («Седьмая студия» Кирилла Серебренникова), и с того же года до 2020 года — одна из ведущих актрис Гоголь-центра. В 2021 году начала сотрудничество с Театром на Малой Бронной.

В кино дебютировала в 2006 году в мелодраме Михаила Ведышева «Своя чужая сестра».

Заметные роли в телесериалах «Без свидетелей» (2012) и «Вы все меня бесите» (2016).

Затем последовали киноработы, принёсшие известность вне театральных кругов: подруга главного героя в экранизации пьесы «(М)ученик», поставленной Кириллом Серебренниковым, и баскетболистка Александра Свешникова в спортивной драме «Движение вверх» (2017).

В 2022 году стала участницей 13 сезона шоу «Танцы со звёздами».

Личная жизнь 
С 2015—2022 года встречалась с лидером Tesla Boy Антоном Севидовым.

Роли в театре 

Театр на Малой Бронной
 2021 — «Дядя Лёва» — Людочка

Гоголь-центр
 2013 — «Метаморфозы» 
 2013 — «Сон в летнюю ночь» — Елена
 2013 — «Гамлет» — Розенкранц
 2013 — «Идиоты» — Катька
 2013 — «(М)ученик» — Лидия Ткачёва (школьница)
 2013 — «Митина любовь» — Катя
 2015 — «Павлик — мой Бог» — Татьяна Жарова
 2015 — «Хармс. Мыр» — Катенька/Жена Профессора/Сон
 2015 — «Обыкновенная история» — Надя Любецкая
 2016 — «Пастернак. Сестра моя — жизнь» — Осень
 2017 — «Море деревьев» — Девочка
 2018 — «Мизантроп» — Арсеноя

Центр драматургии и режиссуры имени А. Казанцева и М. Рощина
 2011 — «Сказочная жизнь русских девушек» (режиссёр — Илья Шагалов) — Энни

Детский музыкальный театр юного актёра
 «Сон о дожде» (режиссёр — Александр Фёдоров)
 «Маугли» (режиссёр — Юрий Урнов) — Волчица

 Школа-студия МХАТ
 «Преступление и наказание» (режиссёр — Теодоро Бончи Дель Бене) — Соня Мармеладова
 «Красная ветка», Школа-студия МХАТ, режиссёры — Женя Беркович, Илья Шагалов, Александр Созонов, Максим Мышанский)
 «Герой нашего времени» (режиссёр — Кирилл Серебренников) — Княжна Мери
 «Каин» (режиссёры — Константин Мишин, Кирилл Серебренников) — Ада

Фильмография 
 2022 — Штурм — Лена, жена математика
 2021 — Икария — Злата
 2020 — Побочный эффект — Ведьма
 2020 — Чего хочет Слава?
 2020 — Серебряные коньки — Марго
 2020 — Мёртвые души — Елизавета, жена Манилова
 2020 — Алиса — заложница
 2019 — Котёл — Диляра
 2019—наст. время — Содержанки — Катя Матвеева
 2018 — Звоните ДиКаприо! — Полина, девушка Васи
 2018 — Лето — подруга Марьяны
 2017 — Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов — консультант в банке
 2017 — Движение вверх — Александра Свешникова, баскетболистка
 2016 — Ученик — Лидия Ткачёва
 2016 — Вы все меня бесите — Лариса
 2015 — Паук — модель
 2012 — Без свидетелей — Женя Ливанова, теннисистка
 2012 — Zолушка — гримёрша
 2006 — Своя чужая сестра — Катя

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Театра на Малой Бронной
 
 
 
 
 
Актрисы России
Гоголь-центр
Выпускники Школы-студии МХАТ